Zinrã (hebraico: זִמְרָן), também conhecido como Zamrã, de acordo com o Antigo testamento foi o terceiro filho de Abraão, o patriarca dos israelitas, e o primeiro com Quetura, com quem se casou após a morte de Sara. Zinrã teve outros cinco irmãos, Jocsã, Medã, Midiã, Jisbaque e Sua.

Josefo nos diz que "Abraão planejou estabelecê-los em colônias e eles tomaram possessão de Trogloditis e o país da Arábia Feliz, na medida em que atinge o Mar Vermelho". Abraão, com toda probabilidade, tentou afastá-los de Isaque para evitar o conflito ao mesmo tempo cumprindo a ordem de Deus para espalhar-se e habitar o mundo. Por essas razões, Zinrã também foi experimentalmente identificada por alguns com a cidade árabe de Zabrã, entre Meca e Medina.

De acordo com o Livro de Jasar, os filhos de Zinrã foram Abihen, Molich e Narim.

Árvore genealógica incompleta:

Filhos de Abraão